El paral·lel 18º sud és una línia de latitud que es troba a 18 graus sud de la línia equatorial terrestre. Travessa l'Oceà Atlàntic, l'Àfrica, l'Oceà Índic, el Sud-est Asiàtic, l'Australàsia, l'Oceà Pacífic i Amèrica del Sud.

Geografia 
En el sistema geodèsic WGS84, al nivell de 18° de latitud sud, un grau de longitud equival a  105,905 km; la longitud total del paral·lel és de 38.126 km, que és aproximadament % de la de l'equador, del que es troba a 1.991 km i a 8.011 km del Pol sud

Arreu del món 
A partir del Meridià de Greenwich i cap a l'est, el paral·lel 18° sud passa per: 

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="125" | Coordenades
! scope="col" | País. Territori o mar
! scope="col" | Notes
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-

| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Caprivi Oriental
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Caprivi Oriental
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Caprivi Oriental
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Per uns 3 km
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Passa al sud de Harare
|-
| 
! scope="row" | 
| 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Índic
| style="background:#b0e0e6;" | Canal de Moçambic
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Índic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Austràlia Occidental
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Índic
| style="background:#b0e0e6;" | Badia de Roebuck - Passa al sud de Broome (Austràlia Occidental)
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Austràlia Occidental Territori del Nord Queensland
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar del Corall
| style="background:#b0e0e6;" | Passa a través de les illes del Mar del Corall  Passa al sud de l'illa d'Efate, 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | 
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Viti Levu
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Mar de Koro
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Gau
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Mar de Koro
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Nayau
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al nord de Fonualei,  Passa al nord de l'illa Palmerston,  Passa al sud de les illes de Tahiti, Mehetia i Reitoru, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Atol de Marokau
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Passa entre els atols de Hao i Amanu, 
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Mato Grosso do Sul Mato Grosso - Per uns 11 km Mato Grosso do Sul - Per uns 9 km Mato Grosso - Per uns 16 km Mato Grosso do Sul - Per uns 22 km Mato Grosso - Per uns 18 km estat de Goiás Minas Gerais Espírito Santo estat de Bahia
|-
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" |  
|-
|}

Vegeu també 
 Paral·lel 17º sud
 Paral·lel 19º sud

Referències 

Línies de latitud